Марка (від ) — багатозначне слово, яке може означати міру ваги, грошову одиницю, поняття і назви монет у нумізматиці, історичні терміни, філателістичний знак, маркетингові і виробничі поняття, може виступати синонімом до слова тип, бути етнонімом тощо.

Нумізматика, філателія і податки 

 Марка () — вагова і грошова одиниця у середньовічній Англії, Франції та Шотландії.
 Марка () — інакше бона, монетоподібний чеканний знак, що правив квитанцією чи ордером на отримання або оплату, а також опізнавальним чи контрольним знаком.
 Марка () — поштовий або гербовий знак різної вартості, свідчення сплати державного збору.
 Марка () — німецька марка, колишня грошова одиниця Німеччини.
 Марка () — фінляндська марка, колишня грошова одиниця Фінляндії.
 Марка () — польська марка, колишня грошова одиниця Польщі.
 Марка акцизного збору — спеціальний знак, яким в Україні маркуються алкогольні напої та тютюнові вироби.

Історичні, географічні та етнографічні терміни 

 Марка — у Франкській державі VIII—ІХ століть, в середньовічній Німеччині та Австрії прикордонний укріплений адміністративний округ на чолі з маркграфом.
 Іспанська Марка — за Середньовіччя низка формально самостійних державних утворень по лінії Піренеїв, які були залежними від Франкського королівства, і стали першим плацдармом Реконкісти.
 Марка () — за Середньовіччя в Західній Європі сільська община
 Марка — місто в Сомалі.
 Марка́ — інакше Мара́ка́, субетнос у складі сонінке на північному заході Малі.
 Маркграф — великий феодал в середньовічній Німеччині з особливими правами голосу при дворі короля, чиї земельні володіння звалися «маркою».

Виробництво, друк і маркетинг 

 Марка — фірмовий знак виробника, фабрична марка, близьке, але не тотожне поняття з популярним сучасним терміном Бренд (), що є ширшим поняттям, наприклад, стосовно автомобілів брендом буде компанія-виробник, тоді як під маркою розумітимемо окремий серійний ряд.
 Торгова марка — позначення, за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
 Марка — синонім до слів тип, різновид, сорт, зазвичай, по відношенню до продуктів і виробів. Наприклад, «марка сталі».
 Видавнича марка — фірмовий знак видавництва чи друкарні (приватних чи державних), спеціалізованих на створенні книг та періодичних видань тощо.

Видавнича справа 
 Marca — іспанська спортивна газета.

Інше 
 Марка геодезична
 Марка маркшейдерська
 Нівелірна марка
 Марка (морська справа)
 Вантажна марка

Див. також 

 Марк (значення)
 mark

Посилання 
 Марка  //